Сарсаз — топоним в России:

 Сарсаз — деревня, Шаранский район Башкортостана.
 Сарсаз — деревня, Кармаскалинский район Башкортостана.
 Сарсаз — деревн, Бураевский район Башкортостана.
 Сарсаз — деревня, Юргинский район, Кемеровская область

 Сарсаз — река, бассейн Камы.